Metal Gear:

 Metal Gear — видеоигра, разработанная дизайнером Хидэо Кодзимой и изданная студией Konami.
 Metal Gear — серия вымышленных боевых машин (шагающих танков) из одноимённой серии игр.
 Metal Gear — серия игр, в жанре стэлс-экшен.